Die Liste der Gemarkungen in Rheinland-Pfalz umfasst die 3111 Gemarkungen im deutschen Land Rheinland-Pfalz.

Einzelnachweise 

!Rheinland-Pfalz
!Gemarkungen
Gemarkungen in Rheinland-Pfalz